Café Etrusca, es una empresa mexicana, que se dedica a la producción, venta y distribución de café de especialidad proveniente de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La especialidad de Café Etrusca es el proveer insumos de alta calidad en los segmentos Gourmet y de especialidad.

Café Etrusca se caracteriza por dar servicio a las Cafeterías gourmet la cual se ve efectuada desde la producción de café gourmet de alta especialidad, asesoramiento a emprendedores y empresarios, capacitación y venta de insumos, venta de maquinaria y equipo para cafeterías.

Referencias

Enlaces externos 
Páginas Oficiales:

Marcas de café
Café de México
Empresas de México
Empresas de alimentación de México